Gradets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Градец) :
Gradets, village bulgare de l'obchtina de Kotel, situé dans l'oblast de Sliven ;
Gradets, village bulgare de l'obchtina de Kostinbrod, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Gradets, village bulgare de l'obchtina de Vidin, situé dans l'oblast de Vidin ;
en macédonien (le nom étant écrit Градец) :
Gradets, village de la municipalité de Kriva Palanka.
Gradets, village de la municipalité de Vinitsa ; 
Gradets, village de la municipalité de Valandovo. 
Gradets, village de la municipalité de Vraptchichté. 

bg:Градец
hr:Gradec
mk:Градец
nl:Gradec
ru:Градец